Sosnowski ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sosnowski (* 1979), polnischer Boxer
 Alexander Wiktorowitsch Sosnowski (* 1955), deutsch-ukrainischer Journalist und Buchautor
 Andrzej Sosnowski (* 1959), polnischer Dichter, Literaturkritiker, Essayist und Übersetzer
 Antoni Sosnowski (* 1946), polnischer Politiker
 Jerzy Sosnowski (1896–1942), polnischer Major und Geheimdienstmitarbeiter
 Johann Sosnowski (1914–1984), deutscher SS-Oberscharführer
 John B. Sosnowski (1883–1968), US-amerikanischer Politiker
 Lew Semjonowitsch Sosnowski (1886–1937), russischer Journalist und Revolutionär
 Piotr Sosnowski (1899–1939), polnischer katholischer Priester
 Sergei Walentinowitsch Sosnowski (1955–2022), russischer Theater- und Filmschauspieler
 Sjarhej Sasnouski (* 1981), weißrussischer Fußballspieler
 Zbigniew Sosnowski (* 1963), polnischer Politiker

Sosnowski (russisch ) ist der Name folgender ländlicher Siedlungen in Russland:
 Sosnowski (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Sosnowski (Samara), in der Oblast Samara
 Sosnowski (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Sosnowski (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Sosnowskoje (Begriffsklärungsseite)